Jean-Léon Gérôme (1824-1904) fue un pintor y escultor francés academicista.
Joseph Gérôme (1863-1928) fue un botánico francés.
Raymond Gérôme (1920-2002) fue un actor y director teatral, cinematográfico y televisivo belga.